Ringerike Grand Prix er et landevejs cykelløb, der afholdes hvert år i nærheden af Hønefoss, i regionen Ringerike, Norge. Løbet blev klassificeret som et UCI 2.2 løb på UCI Europe Tour-kalenderen fra 1975 til 2010, dengang var det et etapeløb. I 2011 blev det ændret til et endagsløb, som fra 2011-2012 ikke var et UCI-løb, mens Tour of Norway, der afholdes i hele Østnorge, erstattede det i UCI-kalenderen. I 2013 kom løbet tilbage på UCI Europe Tour-kalenderen som et endagsløb og blev klassificeret som 1.2.

Vindere

Referencer 

 
Etableret i 1975